Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 2017 (; турнир известен также как  — «Рокот Колец», предваряемое названием фирмы-титульного спонсора турнира Тим Хортон) проводился в городе Оттава (Онтарио) со 2 по 10 декабря 2017 как для мужских, так и для женских команд. Турнир проводился в 7-й раз.

Победители турнира — лучшая мужская и женская команды — получали право представлять Канаду как её мужская и женская сборные на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).

В турнире приняло участие 9 мужских и 9 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Кевина Кюи.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Рэйчел Хоман.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе, плей-офф, встречаются команды, занявшие на групповом этапе три лучших места: первая команда попадает сразу в финал, команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, играют в полуфинале.

Время начала матчей дано по UTC−5.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 9 декабря, 19:00

Финал. 10 декабря, 19:00

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 9 декабря, 14:00

Финал. 10 декабря, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Мужской турнир на сайте Curling Canada
 Женский турнир на сайте Curling Canada
 Видео: плейлист "2017 Tim Hortons Roar of the Rings" на Youtube 

Канадские олимпийские отборы по кёрлингу
Международные спортивные соревнования в Оттаве
Спорт в Канаде в 2017 году
Декабрь 2017 года